Рейд Данн (), более известный под псевдонимом Wisp — музыкант в жанре электронной музыки. Он родом из Ниагара Фоллс, Нью Йорк, США.

Wisp начал создавать музыку на своем компьютере в 1999 году и первоначально выпускал свою музыку бесплатно, как mp3 на Нет-лейблах до заключения контракта с Sublight Records. В декабре 2007 года он подписал контракт с Бенном Джорданом () на лейбле Alphabasic. В марте 2008 года Wisp объявил, что он подписал контракт с Rephlex Records.

Дискография 
Hardcopy релизы
  The Shimmering Hour  (2009) — Релиз на Rephlex Records.
  Katabatic  (2008) — Релиз на Rephlex Records.
  Building Dragons  (2006) — Релиз на Terminal Dusk Records.
  Honor Beats (2006) — Релиз на Sublight Records.
  NRTHNDR (2005) — Релиз на Sublight Records.

Mp3 релизы
  We Miss You  (2009) — Релиз на Rephlex Records.
  A Thousand Tomorrows (2004) — Релиз на TavCOM Records.
  About Things That Never Were  (2003) — Релиз на TavCOM Records.
  Cultivar (album) (2004) — Релиз на Music is For Assholes как Havaer.
  Frozen Days  (2003) — Релиз на TavCOM Records.
  Fungus FLAP  (2004) — Релиз на Earstroke.
  HumpelndenBEATS (2004) — Релиз на Electrotards Records.
  In a Blue Face (2005) — Релиз на Earstroke.
  Let Me See Your Shapes  (2004)
  Lost in a Walk (2004) — Релиз на Project 168.
  Nine Acid (2004) — Релиз на Opaque Channel как Skønflap.
  Pleeper  (2003) — Релиз на Binkcrsh.
  Quest for Excalipur  (2003) — Сплит релиз с музыкантом Denizen.
  SAW2 Reworked  (2004) — Релиз на TavCOM Records.
  Xmas87  (2004) — Рождественский подарок, посланный для фанатов (подписчиков на рассылку) Wisp’a в декабре 2004 года.

Интересные факты 
 под названием Wisp с 2008 по 2009 год выступала минская альт-рок группа Weesp

Примечания

Ссылки 
 
Все ссылки ниже на английском языке:
 .
 Wisp  на Terminal Dusk Records.
 Wisp Архив  — Всё о Wisp’е, можно скачать бесплатные релизы, прослушать отрывки новых релизов и купить.
 Wisp на Discogs.
 Sublight Records.
 Cuemix-Magazine Interview.
 Wisp’s Site — (не обновлялся с 2006). Зеркало

Диджеи США
Композиторы США
Википедия:Биографии современников
Артисты, известные под псевдонимами